Itajá (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Itajá (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte